Isola di Santa Maria
Santa Maria, isola dell'arcipelago di La Maddalena
Santa Maria, isola delle Azzorre
Santa Maria della Grazia, isola artificiale della Laguna di Venezia